Be My Guest est un film de 1923, réalisé par William Watson
Be My Guest est un film de 1965
Be My Guest est une chanson de Fats Domino.
Be My Guest est une chanson de Gaitana de l'Eurovision 2012.
Be My Guest est une série télévisée de Hong Kong.

Voir aussi